

Persone 
 Alyssa Campanella – modella statunitense, Miss USA 2011
 Bruno Campanella – direttore d'orchestra italiano
 Carlo Campanella – criminale statunitense
 Castrense Campanella – ex calciatore italiano
 Federico Campanella – politico e patriota italiano
 Francesco Campanella – criminale italiano
 Francesco Campanella – politico italiano
 Giorgio Campanella – ex pugile italiano
 Giuliana Campanella – ex rugbista a 15, allenatrice di rugby a 15 e dirigente sportiva italiana
 Joseph Campanella – attore statunitense
 Juan José Campanella – regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico argentino
 Marco Campanella – scultore e illustratore italiano
 Michele Campanella – pianista italiano
 Pierfrancesco Campanella – regista cinematografico, sceneggiatore e giornalista italiano
 Roy Campanella – giocatore di baseball statunitense
 Tommaso Campanella – religioso, filosofo, scrittore e poeta italiano

Altro 
 Campanella – nome comune con cui vengono chiamate le piante Ipomoea violacea e la pianta Ipomoea tricolor
 Campanella – nome comune con cui vengono chiamati i campanelli elettrici presenti nelle scuole
 Campanella – genere di funghi della famiglia Marasmiaceae
 Campanella – contrada di Orto Liuzzo, frazione di Messina
 Palazzo Campanella – palazzo di Reggio Calabria

Pagine correlate 
 La campanella